Adele – nome proprio di persona italiano femminile
Adele – cantautrice britannica
Adele – film statunitense del 1919 diretto da Wallace Worsley
Adele – musical di Broadway del 1913
812 Adele – asteroide
Lingua adele – lingua parlata in Ghana e in Togo